Dvorska est un toponyme qui peut désigner :
 Dvorska, une localité de Croatie située dans la municipalité de Suhopolje, comitat de Virovitica-Podravina ;
 Dvorska, un quartier de Brno, la deuxième plus grande ville de la République tchèque ;
 Dvorska, une localité de Serbie située dans la municipalité de Krupanj, district de Mačva.